The Minimalistas é um power duo de indie rock do Brasil formado em 2013 na cidade de Guaporé. A banda é formada pelos membros: Ale Vanzella (vocal, guitarra, violão), Rogério "Cachaça" Bento (bateria)

Discografia

Álbuns de estúdio 
 2013: The Minimalistas - Foi lançado em 2013 com 11 faixas cantadas em inglês, Gravado e produzido nos estúdios da INDIE BOSSA RECORDS em Guaporé, Serra Gaúcha, pelo produtor Cláudio Girardi e com co-produção de Leonardo Viotti, o disco revela uma banda com sonoridade única, experimental e cativante.

Integrantes 
 Ale Vanzella - vocal, guitarra, violão
 Rogério "Cachaça" Bento - bateria

Estilo de som e influência 
É um power duo de Indie Rock formado apenas por guitarra e bateria, por vezes violão, utilizando o  conceito “menos é mais”. As músicas do álbum de estreia são executadas com guitarra/violão Indie com influência Grunge, mas com acordes e a construção harmônica da Bossa Nova, o Indie Rock de Nova Iorque norteia o groove com presença da brasilidade harmônica.

A banda tem como influência bandas como Nirvana, The Strokes e artistas como João Gilberto .

Referências 

 
 
 }}

Ligações externas 

 

Duos musicais
Bandas de rock alternativo
Bandas de indie rock
Bandas de rock de garagem
Bandas formadas em 2013